Hydrobia nickliniana är en snäckart som beskrevs av Lea. Hydrobia nickliniana ingår i släktet Hydrobia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
nickliniana